Иньо () — название нескольких географических объектов на территории американского штата Калифорния.

 Иньо (округ)
 Иньо (горы)
 Иньо (национальный лес)
 Иньо (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.